Antoniou ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Antoniou (* 1970), griechischer Jazzmusiker
 Theodore Antoniou (1935–2018), griechischer Komponist